Канюков — фамилия:

 Канюков, Владимир Николаевич (1941—2019) — советский и российский учёный-медик.
 Канюков, Владимир Яковлевич (1926—1983) — советский учёный-литературовед.
 Канюков, Пётр Иванович (1897—1946) — генерал-майор Советской Армии.

См. также 
 Канюк
 Канюки